Jyväsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jyväsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Jyväsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar